Jagat Singh peut désigner:
 Jagat Singh I (1607-1652) ;
  (1709-1751) ;
 , Maharaja de Jaipur de 1803 à 1818 ;
 Jagat Singh (1884-1951) ;
  (1949–1997) ;
  (né en 1957).

Notes et références